Alberto Munarriz Egaña (Pamplona, 1994. május 19. — ) spanyol válogatott vízilabdázó, a CNA Barceloneta játékosa.

Nemzetközi eredményei 
 Világbajnoki
2. hely (2019)
5. hely (Barcelona, 2013)

Források 

 Alberto Munarriz 

1994-ben született személyek
Spanyol vízilabdázók
Spanyol olimpikonok
Élő személyek